The Pinnacle ( für der Gipfel, die Spitze) ist der Name mehrerer Wolkenkratzer:
 The Pinnacle (Guangzhou), ein Wolkenkratzer im chinesischen Guangzhou
 The Pinnacle (Chicago), ein Wolkenkratzer in den USA
 The Pinnacle (London), im Bau befindliches Gebäude in London
 ein ehemaliger Projektname des geplanten (inzwischen widerrufenen) Nakheel Towers in Dubai
 The Pinnacle@Duxton, ein Verbund mehrerer Wohn-Wolkenkratzer in Singapur.

Siehe auch:
 The Pinnacles
 Pinnacle